

Presentación previa 
Somdev Devvarman fue el campeón defensor, logró defender el título tras vencer a Yuki Bhambri.

Cabezas de serie 

  James Duckworth (Segunda ronda)
  Alexander Kudryavtsev (Primera ronda)
  Yūichi Sugita (Primera ronda)
  Ruben Bemelmans (Semifinales)

<ol start=5>
 ''' Somdev Devvarman (Campeón)
  Luke Saville ''(Cuartos de final)
  Radu Albot ''(Cuartos de final)
  Alex Bolt ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Nueva Delhi 2015